Türkvizyon 2014 (türk. Türk Dünyası Türkvizyon Şarkı Yarışması 2014) war der zweite Türkvizyon Song Contest. Die Show wurde in der russischen Republik Tatarstan veranstaltet, genauer in der dortigen Hauptstadt Kasan. 25 Länder und Regionen nahmen 2014 teil.

Deutschland debütierte mit dem Kölner Fernsehsender Türk Show. Der Iran, Albanien, Turkmenistan, Moskau und Bulgarien nahmen auch zum ersten Mal am Wettbewerb teil.

Kasachstan gewann den Wettbewerb mit Schanar Dughalowa und dem Titel Izin körem.

Austragungsort 
Kasan ist die Hauptstadt und größte Stadt in der Republik Tatarstan, Russland. Mit 1.143.535 Einwohnern ist sie die siebtgrößte Stadt Russlands. Kasan liegt am Zusammenfluss von Wolga und Kasanka im europäischen Teil Russlands. Die Halle Tatneft-Arena wurde 2005 eröffnet und kann bis zu 10.000 Besucher beherbergen. Für den Wettbewerb war Platz für 9.000 Zuschauer.

Regeln und Budgetierung 

Um zu vermeiden, dass wie im Vorjahr die Titel und Teilnehmer erst Tage vor dem Wettbewerb feststehen, war die Deadline für die Bestimmung des Teilnehmers auf den 30. September 2014 festgelegt. Geschehen konnte dies entweder durch eine öffentliche oder eine senderinterne Auswahl. Wie beim Eurovision Song Contest durften die Beiträge ab sofort keine Coverversion mehr sein, wie der ukrainische Beitrag 2013, sondern mussten für den Wettbewerb noch nicht vorher veröffentlicht worden sein. Zudem sollte jedes teilnehmende Land, auch der Gastgeber aus Tatarstan, das Semifinale am 19. November bestreiten, um ins Finale zwei Tage später einziehen zu können.

Um die Republik vor der Veranstaltung zu promoten, war festgelegt, dass jeder teilnehmende Sender vorher einen Werbefilm über Tatarstan und den Wettbewerb zwischen 15 und 90 Sekunden Dauer ausstrahlen musste.

Die Kosten für den Wettbewerb wurden durch die Republik Tatarstan, den austragenden Sender Maidan TV und den Rundfunk TMB sowie diverse Investoren gedeckt. Man ging von umgerechnet 2,2–2,6 Millionen Euro aus.

Halbfinale 
Das Halbfinale fand am 19. November 2014 statt. Die Startreihenfolge wurde am 17. November 2014 ausgelost. Die zwölf bestplatzierten Länder und Regionen des Halbfinales sollten sich ursprünglich für das Finale qualifizieren. Es gab jedoch Ungereimtheiten beim Voting, wobei Bosnien & Herzegowina drei Punkte zu viel erhalten und Turkmenistan sich selbst fünf Punkte gegeben hatte. Somit hätten sich bei einem Gleichstand zwischen Bulgarien, Jakutien und Bosnien & Herzegowina die ersten beiden für das Finale qualifizieren müssen.

Am 20. November 2014 wurde bekanntgegeben, dass 15 Länder im Finale teilnehmen werden, inklusive Bulgarien, Jakutien und Aserbaidschan.

Punkteverteilung Semifinale

Finale 
Das Finale fand am 21. November 2014 statt. 15 Länder und Regionen traten gegeneinander an.

Punkteverteilung Finale

Zurückkehrende Teilnehmer

Jurymitglieder 
: Avni Qahili
: Eldar Qasımov (Aserbaidschanischer Vertreter und Sieger beim Eurovision Song Contest 2011)
: Javat Abraheh
:Bolat Mazhagulow
 Moskau: Arman Dawletjarow
: Dina Garipowa (Russische Vertreterin beim Eurovision Song Contest 2013)
: Sinan Akçıl (Komponist des türkischen Beitrags bei Türkvizyon 2014 und Eurovision Song Contest 2009)

Sonderfälle 
: Da Russland Kosovo derzeit nicht als unabhängigen Staat anerkannt hat, konnte das Land nicht am Wettbewerb teilnehmen.
: Da Russland Nordzypern nicht als eigenständiges Land anerkennt, macht es eine Einreise nach Tatarstan mit nordzypriotischem Reisepass unmöglich. Somit musste Nordzypern die Teilnahme von İpek Amber kurzfristig absagen.

Weblinks 

www.turkvizyon.tv: offizielle Webseite

Einzelnachweise 

2014
Musikwettbewerb 2014
Veranstaltung in Russland
Musik (Russland)
Kasan